Диетоло́гия (от  — образ жизни и питания, и  — учение) — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях. Другие названия диетологии — нутрициология и клиническое питание.

Нутрициология (от  — питание и  — учение) — область знания о влиянии питательных веществ на организм человека. Нутрициология изучает механизмы и определяет стратегии рационального питания человека. В отличие от диетологии, нутрициология не занимается подбором лечебного питания.

Гигиена питания — отрасль гигиены, изучающая проблемы полноценной пищи и рационального питания здорового человека.

Трофоло́гия (от ( — питание, +  — направление, сформулированное А. М. Уголевым как «наука о механизмах и закономерностях ассимиляции пищевых веществ на разных уровнях организации жизни от клеточного до биосферного». Термин был предложен в 1934 году академиком С. А. Зерновым. Трофологией также называют направление экологии, рассматривающее вопросы экологии питания животных.

Общие замечания 
Приготовление пищи для больного — предмет особой заботы, задача, требующая изобретательности, а вместе с тем и взвешенности в подходе к делу. В свете современной диетологии продукты для диетического питания делятся на 2 группы:
 химически и механически щадящие больной орган.
 регулирующие нарушение обмена веществ.

Почти все продукты питания содержат те или иные раздражители — растительную клетчатку, неусваивающиеся элементы клеточных стенок, вещества, образующиеся при жёстких условиях термической обработки и пр.

Специалист в области диетологии называется диетологом.
Цели диетологии заключаются в нормализации обмена веществ, оздоровлении организма, скорейшем восстановлении больных после перенесенных заболеваний, а также корректировки веса.

Врачи-диетологи на основании персональных данных пациентов, учитывая их образ жизни, состояние здоровья, привычки, наследственные факторы, составляют индивидуальные программы питания. Диетическое питание во многих случаях является своего рода альтернативой лекарственным средствам и лечебным мероприятиям.

Диетология, как наука, стала особенно актуальной, так как малоподвижный образ жизни, экологические факторы, неправильное питание, сокращение в рационе натуральных продуктов, самым неблагоприятным образом влияют на генофонд страны. Появляется все больше тучных людей разных возрастов, с целым перечнем хронических заболеваний. Это становится проблемой всей нации. За всю историю человечества предлагалось множество способов нормализации веса, но и к настоящему времени, несмотря на множество разработанных диет, проблема не решена окончательно.

Особенности метаболизма и диеты 
Необходимость в диете может возникнуть при некоторых наследственно-обусловленных заболеваниях (ферментопатиях).
 Фенилкетонурия
 Мальабсорбция

Также общепризнана необходимость особой диеты при диабете.

Элементы диетологии в обыденной жизни 
Диета рекомендуется при чрезмерном употреблении жирной, острой пищи и в том числе при злоупотреблении алкоголем, например после праздников. Существует мнение, что полезно устраивать «разгрузочные дни» или вообще «лечебное голодание», однако такие «простые рекомендации для обыденной жизни» не имеют с диетологией ничего общего.

Известные российские диетологи 

 Барановский, Андрей Юрьевич (р. 1946)
 Певзнер, Мануил Исаакович (1872—1952)
 Поскрёбышева, Галина Ивановна (1935—2008)
 Яппа, Андрей Павлович (1885—1952)

См. также 

 Вегетарианское питание — диетологические аспекты
 Диетолог
 Диетотерапия
 Косметология
 Гигиена
 Нутрициология

Примечания

Литература